Il doppio femminile  del torneo di tennis Schenectady Open 1990, facente parte del WTA Tour 1990, ha avuto come vincitrici Alysia May e Nana Miyagi che hanno battuto in finale Linda Ferrando e Wiltrud Probst 6–4, 5–7, 6–3.

Teste di serie 

 Linda Barnard /  Belinda Cordwell (semifinali)
 Alexia Dechaume /  Nathalie Herreman (quarti di finale)

 Linda Ferrando /  Wiltrud Probst (finale)
 Bettina Fulco /  Florencia Labat (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Schenectady Open 1990